Zeuxiades (escultor), escultor grec
 Zeuxiades (artista), artista grec.